Hanul din Spessart  se poate referi la:

 Literatură
 1827 Hanul din Spessart – basm de Wilhelm Hauff

 Film
 1923 Hanul din Spessart (Das Wirtshaus im Spessart) – film mut german în regia lui Adolf Wenter
 1958 Hanul din Spessart (Das Wirtshaus im Spessart) – film vest-german în regia lui Kurt Hoffmann
 1960 Fantomele din Spessart (Das Spukschloß im Spessart) – film vest-german în regia lui Kurt Hoffmann
 1967 Vremuri minunate la...Spessart (Herrliche Zeiten im Spessart) – film vest-german în regia lui Kurt Hoffmann
 1978 Das Lustschloß im Spessart – film vest-german în regia lui Walter Krüttner

 2010 Im Spessart sind die Geister los – film de televiziune, bazat pe filmul din 1960 (regizat de Kurt Hoffmann), în regia lui Holger Haase

Vezi și
 Spessart (dezambiguizare)